SJP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di São José do Rio Preto (Brasile)
 sjp – codice ISO 639-3 della lingua surjapuri